Akela – personaggio immaginario de Il libro della giungla
 Akela – genere di ragni della famiglia Salticidae
 Akela Sari – scrittrice, vincitrice del Premio Roberval per la televisione nel 1998